Der er to curlingkonkurrencer på OL-programmet – én for herrelandshold og én for kvindelandshold, hver med deltagelse af 10 hold.

Kvalifikation 
VM i curling 2007-2009 tæller som kvalifikationsstævner til OL. Alt efter placeringerne ved VM-turneringerne bliver holdene tildelt olympiske kvalifikationspoint. Et VM-guld giver 14 point, sølv giver 12 point, bronze 10 point, og herefter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point. De ti hold med flest kvalifikationspoint efter VM 2009 kvalificerer sig til OL. Hvis Canada slutter uden for de ti bedste, kvalificerer kun de ni bedste hold sig sammen med Canada, der som værtsland er sikret en plads i begge turneringer.

Hold markeret med grønt er allerede sikret deltagelse ved OL, enten som værtsland eller fordi de er sikre på at slutte blandt de 10 bedste hold. Hold markeret med hvidt er de hold, der i øjeblikket er placereret blandt de ti hold, som kvalificerer sig til OL, men som endnu ikke er sikre på en OL-plads. Rød markering angiver, at holdet i øjeblikket er placeret uden for de 10 hold, som kvalificerer sig til OL.

Det danske dame hold består af:
 Angelina Camilla Jensen, 35 år – skipper
 Madeleine Dupont, 21 år
 Denise Dupont, 24 år
 Camilla Louise Jensen, 26 år
 Ane Håkansson Hansen, 33 år 

Det danske herre hold består af:
 Ulrik Schmidt, 46 år – skipper
 Johnny Frederiksen, 33 år
 Lars Vilandt, 34 år
 Bo Jensen, 32 år
 Mikkel Adrup Poulsen, 24 år

Resultater

Damer

Herrer 

Sportsgrene under vinter-OL 2010
Curling under vinter-OL
Curling i Canada